Тлярати́нский район (; при создании назывался Анчухо-Капучинским) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Тлярата.

География 
Район расположен на юго-западе современного Дагестана, в западной части горного Дагестана. Граничит на западе с Цунтинским районом и Бежтинским участком, на северо-западе — с Цумадинским, на севере — с Шамильским, на востоке — с Чародинским и Рутульским районами Дагестана. На юге район граничит с Азербайджаном и Грузией. 

Площадь территории — 1611,5 км².

Высочайшие вершины района — трёхтысячник Кекросо и четырёхтысячник Аддала-Шухгельмеэр.

История 
Образован в порядке эксперимента постановлением ЦИК ДАССР от 28.03.1926 г. на территории Анчухо-Капучинского и Бахнадинского участков бывшего Гунибского округа, как Анчухо-Капучинский район. Переименован постановлением ЦИК и СНК ДАССР 10.10.1926 г. в Тляратинский.

15 октября 1955 года Бежтинский, Кидеринский и Тлядальский сельсоветы Тляратинского района были переданы в новообразованный Цунтинский район.

Население 
1959 год — 8438

1970 год — 12 222

1979 год — 16 461

1989 год — 18 271

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 26,04 тыс. чел.
 2035 — 30,19 тыс. чел.

 Национальный состав
В районе в основном проживают аварцы (анцухцы).

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Тляратинский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 89 сельских населённых пунктов:

В 2018 году в Хиндахском сельсовете образован новый населённый пункт — село Албания.

Упразднённые населенные пункты: Росноб (Кособский сельсовет), Светль, Тагада.

 Кутаны
Сёла Калининаул и Ибрагимотар являются отдалёнными анклавами Тляратинского района на территории равнинного Бабаюртовского района.

Без официального статуса населённого пункта также имеются прикутанные хозяйства Дахадаево, Камилюх, Кутанаул, Мазада, Орджоникидзе, Фрунзе, Цумилюх, Чувал-кутан, Щедрин-кутан на территории Бабаюртовского района.

Экономика 
Основная составляющая экономики района — сельское хозяйство. Более 85 % его валовой продукции составляет продукция животноводства.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rndaghestan.html

Комментарии